WEC ou World Endurance Championship ou Campeonato Mundial de Endurance da FIA — competição automobilística de corridas de resistência
 WEC ou World Extreme Cagefighting — organização de artes marciais mistas (MMA)

Desambiguações de siglas